Augsten ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Augsten (* 1958), deutscher Landespolitiker (Thüringen) (B'90/Grüne)
 Richard Augsten, tschechischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Augstenberg (Silvretta) (Vorarlberg)
 Augstenberg (Liechtenstein)
 Augstein